Richard Ryder (1766-1832), homme politique britannique conservateur ;
 Richard D. Ryder (né en 1940), écrivain et psychologue britannique ;
 Richard Ryder (né en 1949), homme politique britannique et membre de la Chambre des Lords ;
  (1942–1995), acteur américain ;
 Nova (Richard Rider), super-héros appartenant à l'univers de Marvel Comics est souvent mal orthographié comme Ryder.